en Grèce
  en Grèce